Ел Тикуиз има више значења:

 Ел Тикуиз (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тикуиз (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику